Robert Coffin ist der Name folgender Personen:

* Robert Aston Coffin (1819–1885), britischer Geistlicher, Bischof von Southwark 
 Robert P. T. Coffin (1892–1955), US-amerikanischer Lyriker